Hármashatár-hegyi turistaház, 1926–1935 között működött turistaház, amely később étterem lett
 Hármashatár-hegyi turistaház, 2016 óta működő turistaház